Юлиа́н Алекса́ндрович Мишо́ (; 1868, Российская империя — , Польша) — российский и польский фехтовальщик и тренер (сабля).

Биография 
Сын поэта и журналиста Александера Мишо (1839—1895), предки которого переехали в Польшу из Бельгии.

Учился у лучших французских и итальянских фехтовальщиков. В первой половине 1890-х годов при открытии в Варшаве военного фехтовально-гимнастического зала был приглашён туда старшим учителем фехтования. Преподавал фехтование на саблях по итальянской методике (в основном, работает не кисть, а рука от локтя.). Не слишком известная в Польше итальянская школа быстро обрела популярность, и вскоре Мишо стал преподавателем фехтования ещё в нескольких спортивных обществах Варшавы. Одним из учеников Мишо был П. А. Заковорот — будущий известный российский фехтовальщик, а позднее — один из основоположников советской школы фехтования. Он оставил воспоминания о своём первом занятии с учителем:

Показав мне на первом занятии, как держать эспадрон и как стать в позицию, Мишо взял оружие и приказал защищаться. Не успел я подумать, что, пожалуй, сумею устоять перед своим не особенно сильным с виду противником, как Мишо сделал выпад, сабля его блеснула в воздухе, а моя со звоном полетела на землю. Я поднял оружие и снова приготовился к обороне. Отбиваю первый удар, но клинок Мишо тут же упирается в мою грудь.

Мишо принял участие в ряде международных соревнований, в частности:
 В 1900 году стал одним из первых российских участников Олимпийских игр — в соревнованиях по фехтованию на саблях среди маэстро (то есть, фактически среди профессионалов) занял  (его ученик Пётр Заковорот был 7-м): в полуфинальной группе одержал  при 1 поражении, в финальной —  при 4 поражениях. За этот результат он получил 400 франков (в пересчёте — 152 рубля).
 В 1910 году на крупном турнире по фехтовании в Париже в соревнованиях на саблях занял  (Пётр Заковорот был 3-м).

Умер Мишо в 1925 году; похоронен в Варшаве на кладбище Старые Повонзки.

Примечания 

Фехтовальщики России (по 1917)
Тренеры по фехтованию
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1900 года
Похороненные на кладбище Старые Повонзки